Batalla de Villaviciosa puede referirse a cualquiera de las siguientes batallas:

 Batalla de Villaviciosa (1665), librada en Vila Viçosa (Portugal), entre España y Portugal, durante la Guerra de Restauración portuguesa, que acabó con victoria portuguesa;
 Batalla de Villaviciosa (1710), librada en Villaviciosa de Tajuña, cerca de Madrid (España), en el contexto de la Guerra de Sucesión Española; participaron Francia y España por un lado, y Austria, las Provincias Unidas y Portugal por el otro, terminando con la victoria franco-española.